Зеленцова — женская форма фамилии .
 Зеленцова, Домна Анисимовна (более известна как Анисимова; 1815—1877) — русская поэтесса.
 Зеленцова, Екатерина Андреевна (род. 1991) — российская ватерполистка.
 Зеленцова, Татьяна Петровна (род. 1948) — советская лёгкоатлетка.